Jean Westwood  ist der Name folgender Personen:

* Jean Westwood (Eiskunstläuferin), britische Eiskunstläuferin 
 Jean Westwood (Politikerin) (1923–1997), US-amerikanische Politikerin